Лига Ирландии 1953/1954 () — 33-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1953/1954
Ирландия
Ирландия
1953 год в Ирландии
1954 год в Ирландии